Prima persona – categoria grammaticale
Prima persona – tecnica narrativa